Чемпионат Европы по академической гребле 1910 года проходил в бельгийском городе Остенде. Соревнования, состоявшиеся 15 августа, были только среди мужчин, они соревновались в пяти классах лодок (M1x, M2x, M2+, M4+, M8+).

Медальный зачёт 
Существует неопределенность в отношении результатов, приведенных в таблице ниже. Итальянский историк гребли Маурицио Устолин пишет, что венецианские гребцы Querini Venezia и Bucintoro Venezia были призерами во всех пяти классах лодок. По словам Устолина, Querini выиграл золото в четвёрке распашной с рулевым (как показано ниже) и серебро в  двойке с рулевым  (отсутствует в таблице ниже), с Bucintoro завоевал серебро в трех оставшихся классах лодок (результаты показывают бронзовую медаль для итальянского одиночного гребца вместо этого). Затем эксперт по гребле Питер Мэллори повторил утверждения Устолина в главе книги о ранней итальянской гребле.

Примечания